Премьер-лига Бахрейна 2011/2012 () — 55-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Мухаррак». Сезон начался 1 декабря 2011 года и завершился 27 мая 2012 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2011/2012
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2011 году
Спорт в Бахрейне в 2012 году